{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| image = Jean-Sébastien Giguère Avalanche.jpg
| upright = 
| position = Gardien de but
| attrape = gauche
 
| surnom =
| anciens clubs = LNHAvalanche du ColoradoDucks d'Anaheim  Flames de Calgary  Whalers de HartfordMaple Leafs de TorontoDELHamburg FreezersLAH Flames de Saint-Jean
| nationalité = Canada
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Montréal (Canada)
| date de décès = 
| lieu de décès = 
| halloffame = 
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 1995
| équipe draft LNH = Whalers de Hartford
| début carrière = 1997
| fin carrière = 2014
}}Jean-Sébastien Giguère''' (né le  à Montréal dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il a été repêché par les Whalers de Hartford lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1995, à la . Ce gardien de but a brièvement porté les couleurs des Whalers et des Flames de Calgary au début de sa carrière avant de se joindre aux Mighty Ducks d'Anaheim avec lesquels il commença réellement à jouer régulièrement.

En 2002-2003, Giguère connut une saison remarquable, remportant 34 victoires et signant 8 blanchissages. Au printemps 2003, ses bonnes prestations lors des séries éliminatoires permirent aux Mighty Ducks de se rendre jusqu'à la finale de la Coupe Stanley qu'ils perdirent contre les Devils du New Jersey. Giguère remporta le trophée Conn-Smythe remis au joueur le plus utile à son équipe au cours des séries éliminatoires.

Il a remporté la Coupe Stanley avec l'équipe 2006-2007 des Ducks contre les Sénateurs d'Ottawa en cinq matchs. Il se permet même de réaliser un blanchissage lors du second match de la finale.

Après deux saisons relativement décevantes où il voit sa place sérieusement menacée par Jonas Hiller, il s'engage finalement le  en faveur des Maple Leafs de Toronto, quelques jours après que les Ducks ont prolongé le contrat de Hiller pour quatre années supplémentaires, obligeant ainsi Jean-Sébastien Giguère à occuper le poste de gardien numéro deux de la franchise. L'échange inclut également l'arrivée à Anaheim de l'attaquant Jason Blake et du gardien Vesa Toskala.

Le , Giguère annonce officiellement qu'il prend sa retraite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993 || Laurentides  || QAAA  || 25  || 12  || 11  || 2 ||   || 76  || 3,02  || || 0  || || 11  || 6  || 5  || 654  || 38  || 3,49 || || 0  ||
|-
| 1993-1994 || Collège Français de Verdun  || LHJMQ  || 25  || 13  || 5  || 2 ||   || 66  || 3,21  || || 1  || ||1 ||0 ||0 ||29 ||2 ||4,14 || ||0 ||
|-
| 1994-1995 || Mooseheads de Halifax  || LHJMQ  || 47  || 14  || 27  || 5 ||   || 181  || 3,94  || || 2  || || 7  || 3  || 4  || 417  || 17  || 2,45 || || 1  ||
|-
| 1995-1996 || Mooseheads de Halifax  || LHJMQ  || 55  || 26  || 23  || 2 || 323  || 185  || 3,44  ||89,5 || 1  || || 6  || 1  || 5  || 354  || 24  || 4,07 || || 0  ||
|-
| 1996-1997 || Mooseheads de Halifax  || LHJMQ  || 8  || 1  || 4  || 0 || 394  || 24  || 3,65  ||88,1 || 0  || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
| 1996-1997 || Whalers de Hartford || LNH || 50  || 28  || 19  || 3 ||   || 170  || 3,38  ||91 || 2  || || 16  || 9  || 7  || 954  || 58  || 3,65 || || 0  ||
|-
| 1997-1998 || Flames de Saint-Jean  || LAH || 31  || 16  || 10  || 3 ||   || 72  || 2,46  || || 2  || || 10  || 5  || 3  || 536  || 27  || 3,02 || || 0  ||
|-
| 1998-1999 || Flames de Calgary || LNH || 15 || 6 || 7 || 1 || 860 || 46 || 3,21 ||89,7 || 0 || || - || - || - || - || - || - || || - ||
|-
| 1998-1999 || Flames de Saint-Jean || LAH || 39 || 18 || 16 || 3 ||  || 123 || 3,44 || || 3 || || 7  || 3 || 2 || 304 || 21 || 4,14 || || 0 ||
|-
| 1999-2000 || Flames de Saint-Jean  || LAH  || 7  || 1  || 3  || 1 || 330  || 15  || 2,72  ||91,4 || 0  || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
| 1999-2000 || Flames de Calgary  || LNH  || 41  || 17  || 17  || 3 ||   || 114  || 3,05  ||89,7 || 0  || || 3  || 0  || 3  || 178  || 9  || 3,03 || || 0  ||
|-
| 2000-2001 || Mighty Ducks de Cincinnati  || LAH  || 34  || 11  || 17  || 5 ||   || 87  || 2,57  ||91,1 || 4  || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
| 2000-2001 || Mighty Ducks d'Anaheim  || LNH  || 23  || 12  || 7  || 2 ||   || 53  || 2,43  ||91,7 || 0  || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
| 2001-2002 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 53 || 20 || 25 || 6 ||  || 111 || 2,13 ||92 || 4 || || - || - || - || - || - || - || || - ||
|-
| 2002-2003 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 65 || 34 || 22 || 6 ||  || 145 || 2,3 || 92 || 8 || || 21 || 15 || 6 || 1407 || 38 || 1,62 || || 5 ||
|-
| 2003-2004 || Mighty Ducks d'Anaheim || LNH || 55 || 17 || 31 || 6 || 321 || 140 || 2,62 || 91,4 || 3 || || - || - || - || - || - || - || || - ||
|-
| 2004-2005 || Hamburg Freezers  || DEL || 6 ||  ||  || || 301  || 12  || 2,39  || || 0  || || 2  ||  ||  || 100  || 7  || 4,20 || || 0  ||
|-
| 2005-2006 || Mighty Ducks d'Anaheim  || LNH  || 60  || 30  || 15 || 11 ||   || 150  || 2,66  ||91,1 || 2  || || 6  || 3  || 3  || 318  || 18  || 3,40 || || 0  ||
|-
| 2006-2007 || Ducks d'Anaheim  || LNH  || 56  || 36  || 10 ||8 ||   || 122  || 2,26  ||91,8 || 4  || || 18  || 13  || 4  || 1067  || 35  || 1,97 || || 1  ||
|-
| 2007-2008 || Ducks d'Anaheim  || LNH  || 58  || 35  || 17 ||6 ||   || 117  || 2,12  ||92,2 || 4  || || 6  || 2  || 4  || 357  || 19  || 3,18 || || 0  ||
|-
| 2008-2009 || Ducks d'Anaheim  || LNH  || 46  || 19  || 18 ||6 ||   || 127  || 3,10  ||90 || 2  || || 1  || 0  || 0  || 17  || 0  || 0,00  || || 0  ||
|-
| 2009-2010 || Ducks d'Anaheim  || LNH  || 20  || 4  || 8 ||5 ||   || 58  || 3,14  ||90 || 1  || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
| 2009-2010 || Maple Leafs de Toronto  || LNH  || 15  || 6  || 7 ||2 || 915  || 38  || 2,49  ||91,6 ||  2 || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
|  2010-2011 || Maple Leafs de Toronto  || LNH  || 33  || 11  || 11 ||4 ||   || 78  ||2,87 ||90 || 0  || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
|  2011-2012 || Avalanche du Colorado  || LNH  || 32  || 15  || 11 ||3 ||   || 69  ||2,27 ||91,9 || 2  || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
|  2012-2013 || Avalanche du Colorado || LNH  ||18 ||5 ||4 ||4 ||908 ||43 ||2,84 ||90,8 ||0 || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||
|-
|  2013-2014 || Avalanche du Colorado || LNH  ||22 ||11 ||6 || 1 ||   ||53 ||2,62 ||91,3 ||2 || || -  || -  || -  || -  || -  || - || || -  ||

| 597 ||262 ||216 || 89 ||   ||   ||2,53 ||91,3 ||38 || || 52  || 33  || 17  ||   || 110  || 2,08 || || 6  ||

Références 

Naissance à Montréal
Naissance en mai 1977
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur international canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Whalers de Hartford
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Whalers de Hartford
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flames de Saint-Jean
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Gagnant du trophée Conn-Smythe
Champion de la Coupe Stanley